Патриотический союз (Отечественный союз; , VU) — правоцентристская христианско-демократическая либерально-консервативная политическая партия Лихтенштейна.

История партии 

Партия является наследницей образованной в 1918 году христианско-социальной Народной партии, защищавшей права рабочих и в 1936-м объединившейся с националистическими силами в Патриотический союз, занявший более правые позиции. Долгие годы находившаяся в оппозиции, партия формировала однопартийные правительства в 1970—1974, 1978—1993 и 1993—2001 годах, располагая абсолютным большинством в Ландтаге. В 2005 году, получив 10 депутатских мандатов из 25, что стало худшим результатом партии, Патриотический союз вошёл в коалиционное правительство с Прогрессивной гражданской партией.

Современное положение 

По итогам парламентских выборов 2009 года партия имеет 13 из 25 представителей в парламенте Лихтенштейна в 2009—2013 годах и формирует правительство под руководством Клауса Чючера, сохраняя, однако, коалицию с ПГП.

Она вправе назначать премьер-министра и двух советников (министров) в этот период.

По итогам парламентских выборов 2013 года партия имеет 8 из 25 представителей в парламенте Лихтенштейна, потеряв 5 мандатов. Это было вызвано выходом из партии незадолго до выборов группы депутатов, сформировавших новую организацию «Независимые — за Лихтенштейн», которая шла в парламент отдельно.

В результате этих событий премьер-министр Клаус Чючер в марте 2013 года лишился своего поста.

По итогам парламентских выборов 2021 года партия имеет 10 из 25 представителей, опередив Прогрессивную гражданскую партию на 23 гражданских голоса

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Политические партии Лихтенштейна
Правоцентристские партии
Христианско-демократические партии